Магдалиновка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Магдалиновка — село в Атбасарском районе Акмолинской области.

Украина 
 Магдалиновка — посёлок городского типа в Магдалиновском районе Днепропетровской области.
 Магдалиновка — село в Ореховском районе Запорожской области.
 Магдалиновка — село в Чаплинском районе Херсонской области.